Krzyż Służby Znamienitej , skr. CSC) – australijskie wojskowe odznaczenie ustanowione 18 października 1989.

Przyznawane jest za nadzwyczajne zaangażowanie w obowiązki lub nadzwyczajne zastosowanie wyjątkowych umiejętności, osądu lub poświęcenia, w sytuacjach innych niż wojna („outstanding commitment to duty or outstanding application of exceptional skills, judgment or dedication, in non-war-like situations”); może być nadane wielokrotnie (oznacza się to za pomocą okuć na wstążce, zwanych po ang. BAR), również pośmiertnie.

Na liście trzech australijskich odznaczeń wojskowych nadawanych za znamienitą służbę jest pierwsze przed Krzyżem Służby Pielęgniarskiej (NSC) i Medalem Służby Znamienitej (CSM).

W australijskiej kolejności starszeństwa odznaczeń zajmuje miejsce bezpośrednio po brytyjskim Kawalerze Orderu Imperium Brytyjskiego (nadanym do 5 października 1992), a przed australijskim Krzyżem Służby Pielęgniarskiej. Jeśli krzyż został przyznany po ww. dacie, to zajmuje miejsce po australijskim Kawalerze Orderu Australii.

Osoby odznaczone tym medalem mają prawo umieszczać po swoim nazwisku litery „CSC”.

Bibliografia 
 
 
 
 

Australijskie odznaczenia wojskowe